Йиґісоо (Jõgisoo) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Йиґісоо — село у волості Ляене-Ніґула повіту Ляенемаа.
 Йиґісоо — село у волості Ярва повіту Ярвамаа.
 Йиґісоо — село у волості Сауе повіту Гар'юмаа.